Woodward kan syfta på följande:

Personer
 Arthur Smith Woodward (1864–1944), amerikansk paleontolog
 Bob Woodward (född 1943), amerikansk journalist och författare
 Cameron Woodward (född 1985), australisk speedwayförare
 Danielle Woodward (född 1965), australisk kanotist
 Edward Woodward (1930–2009), brittisk skådespelare och sångare
 George Ratcliffe Woodward (1848–1934), brittisk anglikansk präst och poet
 Henry Woodward (1832–1921), engelsk paleontolog
 Horace Bolingbroke Woodward (1848–1914), brittisk geolog
 James G. Woodward (1845–1923), amerikansk politiker, demokrat, borgmästare i Atlanta
 Joanne Woodward (född 1930), amerikansk skådespelare
 Louise Woodward (född 1978), brittisk straffdömd au-pairflicka
 Morgan Woodward  (1925–2019), amerikansk skådespelare
 Neil Woodward (född 1962), amerikansk astronaut
 Robert Woodward (1917–1979), amerikansk kemist
 Sandy Woodward (1932–2013), brittisk sjöofficer, känd från Falklandskriget
 Shaun Woodward  (född 1958), brittisk politiker (labour), Nordirlandsminister
 Vivian Woodward (1879–1954), engelsk fotbollsspelare

Biologi
 Woodward (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning

 Woodwardiana, släkte av insekter
 Woodwardbatis, afrikansk fågel (tätting)
 Woodwardörn, förhistorisk, utdöd amerikansk rovfågel

Geografi

USA 

 Woodward, Oklahoma, countyhuvudort, Woodward County, 
 Woodward, Iowa, Dallas County, 
 Woodward, Pennsylvania, Centre County, 
 Woodward County, Oklahoma

Se även

 Woodward Bay 
 Woodward Creek 
 Woodward Island
 Woodward Lake
 Woodward Peak
 Woodward Reach
 Woodward River
 Woodward Sanford Lake
 Woodward Slough

 Mount Woodward 
 Smith Woodward Bjerg

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Robotskapade USAförgreningar